Пётр Нови́цкий:
 Новицкий, Пётр Васильевич (1867 — после 1917) — русский общественный деятель и политик.
 Новицкий, Пётр Иванович (1911—2003) — сибирский краевед, основатель Тасеевского краеведческого музея.
 Новицкий, Пётр Карлович (1885—1942) — российский и советский фотограф, оператор кинохроники и документального кино.